Луиза Савойская (1476—1531) — принцесса Савойская, мать французского короля Франциска I.
 Мария Жозефина Луиза Савойская (1753—1810) — титулярная королева Франции, жена Людовика XVIII.